Skaryszew est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Skaryszew, dans le powiat de Radom, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Skaryszew, chef-lieu de cette gmina